Encara que l'arsènic (As) té múltiples isòtops, només un d'aquests isòtops és estable; per la qual cosa, se'l considera un element monoisotòpic. L'arsènic s'ha proposat com a element per a la fabricació darmes nuclears del tipus bombes salades juntament amb el cobalt. Un embolcall de 75As, irradiat per un intens flux de neutrons altament energètics provinent de l'explosió d'una arma termonuclear, es transmutaria en isòtop radioactiu e 76As amb un període de semidesintegració d'1,0778 dies produiria una radiació gamma d'aproximadament 1,13 MeV, augmentant significativament la radioactivitat de la pluja radioactiva d'una arma durant hores.
Massa atòmica estàndard: 74.92160(2) u.

Taula

Notes 
 Els valors marcats amb # no procedeixen totalment de dades experimentals, però almenys una part són sistemàtiques.. Els espins amb assignacions febles estan entre parèntesis.
 Les incerteses es donen entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors de les incerteses denota una desviació de l'estàndard, excepte en la composició isotòpica i la massa atòmica de la IUPAC que usen incerteses expandides.

Referències 
 Masses isotòpiques de Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
 Les composicions i les masses atòmiques estàndard de Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. Vol. 75, No. 6, pp. 683-800, (2003) and Atomic Weights Revised (2005) .
 Dades sobre període de semidesintegració, espín i isòmers provenen de les següents fonts.
 Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties, Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
 National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the NuDat 2.1 database (retrieved Sept. 2005).
 David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.

 A.Shore, A. Fritsch, M. Heim, A. Schuh, M. Thoennessen. Discovery of the Arsenic Isotopes. arXiv:0902.4361.

Arsenic
Arsènic